Сен-Жульє́н-ан-Борн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 600 км на південний захід від Парижа, 105 км на південний захід від Бордо, 65 км на захід від Мон-де-Марсана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 693 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1490,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт туристичного бюро муніципалітету Сен-Жульєн-ан-Борн
 Сен-Жульєн-ан-Борн на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жульєн-ан-Борн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ланди

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ланди